Miejscowości w USA:
 Nashwauk – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
Gminy w USA:
 Nashwauk (ang. Nashwauk Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca